Kohlhaas est un patronyme allemand qui peut désigner :
 Etta Federn-Kohlhaas (1883-1951), écrivaine, traductrice et éducatrice allemande ;
  (1970-), joueur de handball et neurologue allemand ;
  (1909-1985), Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ;
 Wilhelm Kohlhaas (1899-1995), militaire, magistrat, et historien allemand.
  (1912-1993), boxeur allemand.